Coffeeville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Coffeeville (Alabama)
Coffeeville (Mississippi)